Francières (Oise)
 Francières (Somme)